Moustajon ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Moustajonnais bezeichnet.

Geographie 
Umgeben wird Moustajon von den sechs Nachbargemeinden:

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Julien
 Turmruine aus dem 12. Jahrhundert

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 277–278.

Weblinks 

Ort in Okzitanien